Lavant (Engeland), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap West Sussex
Lavant (Tirol), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Lavant (rivier), rivier in Karinthië en Stiermarken
Bisdom Lavant, voorloper van het Aartsbisdom Maribor
Christine Lavant (1915-1973), Oostenrijkse schrijfster